С-70 — заводской индекс.
 С-70 «Охотник» —  российский проект тяжёлого ударного БПЛА.
 С-70 — советская подводная лодка проекта 613.
 130-мм танковая пушка С-70.